Afleiding (ecg)
 Afleiding (taalkunde) (ook: derivatie)
 Afleiding (wiskunde)
 Afleiding (logica)
 Afleidingsmanoeuvre, bedoeld om de aandacht af te leiden